OpenSound Control
 Zakon Świętej Klary